Héctor Abad puede referirse a:

 Héctor Abad Faciolince (1958-), escritor y periodista colombiano;
 Héctor Abad Gómez (1921-1987), médico, ensayista y político colombiano.